

Nazwy okrętów 
 
 „Amphitrite” (USS „Amphitrite”) – nazwa okrętów US Navy
 „Amphitrite” – nazwa francuskich okrętów

Inne 
 Amphitrite – planetoida o numerze katalogowym 29
 Amphitrite (Amfitryta, Salacia) – w mitologii greckiej jedna z Nereid, bogini morza, żona Posejdona